La nazionale di baseball spagnola Under-21 rappresenta la Spagna nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2008 :  1°

Collegamenti esterni

Under-21